Чурилово — топоним.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Чурилово — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.
 Чурилово — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.
 Чурилово — деревня в Миорском районе Витебской области.
 Чурилово — деревня в Оршанском районе Витебской области.
 Чурилово — деревня в Узденском районе Минской области.
 Чурилово — деревня в Горецком районе Могилёвской области.

Болгария 
 Чурилово — село в Благоевградской области.

Россия 
 Чурилово — деревня в Ковровском районе Владимирской области.
 Чурилово — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Чурилово — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Чурилово — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Чурилово — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Чурилово — деревня в Ильинском районе Ивановской области.
 Чурилово — деревня в Приволжском районе Ивановской области.
 Чурилово — деревня в Золотухинском районе Курской области.
 Чурилово — деревня в Курском районе Курской области.
 Чурилово — деревня в Новгородском районе Новгородской области.
 Чурилово — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Чурилово — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Чурилово — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Чурилово — деревня в Усвятском районе Псковской области.
 Чурилово — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Чурилово — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Чурилово — деревня в Торопецком районе Тверской области, Пожинское СП.
 Чурилово — деревня в Торопецком районе Тверской области, Речанское СП.
 Чурилово — деревня в Красноармейском районе Челябинской области.
 Чурилово — посёлок в составе города Челябинск Челябинской области.
 Чурилово — деревня в Брейтовском районе Ярославской области.
 Чурилово — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.
 Чурилово — деревня в Любимском районе Ярославской области.
 Чурилово — деревня в Некоузском районе Ярославской области.
 Чурилово — деревня в Угличском районе Ярославской области.

Железнодорожная станция 
 Чурилово — узловая железнодорожная станция Южно-Уральской железной дороги в г. Челябинске.

См. также 
 Чурилово Большое
 Чурилин
 Чурилов